Polygone désigne principalement la notion de géométrie.

Lieux 
 un polygone est le nom donné à plusieurs champs de tir militaire :
 le champ de tir du polygone à Bourges.
 le Polygone nucléaire de Semipalatinsk.
 le polygone de Vincennes.
 Polygone, un centre commercial de Montpellier construit près de l'ancien polygone militaire de la citadelle ;
 Polygone, un centre commercial de Béziers, inauguré en septembre 2010
 Polygone, un quartier de Strasbourg.
 le Polygone, un quartier de Valence
 le Polygone scientifique, un quartier de Grenoble
 Les Studios Polygone, un complexe de trois studios d'enregistrement basé à Toulouse
 Polygono, un quartier d'Athènes

Zoologie 
 Les Polygones sont des espèces de lépidoptères du genre Polygonia.

Internet 
Polygon (blockchain), plateforme de scalabilité de blockchain pour Ethereum
Polygon (site web), un site internet consacré aux jeux vidéo